Дрангов може да се отнася за:

 Борис Дрангов (1872 – 1917), български военен и революционер;
 Кирил Дрангов (1901 – 1946), български революционер, син на Борис Дрангов;
 Дрангов, връх в Антарктида, кръстен на Борис Дрангов.